C19H24N2O4 – formula molecolare dell'arformoterolo
C19H24N2O4 – formula molecolare del formoterolo fumarato

Formule molecolari